

Geografia

Niemcy 
 Veltheim – dzielnica miasta Porta Westfalica
 Veltheim (Ohe) – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Wolfenbüttel
 Veltheim am Fallstein – dzielnica Osterwieck

Szwajcaria 
 Veltheim – dzielnica Winterthur
 Veltheim – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Brugg

Inne 
 Veltheim – ród

Zobacz też 
 Feldheim